Infinity () — серия комиксов 2013 года, которую издала компания Marvel Comics. За сценарий отвечал Джонатан Хикман, а художниками выступили Джим Ченг, Джером Опенья и Дастин Уивер. Серия стартовала в августе и продлилась до ноября. По сюжету Танос атакует Землю, пока Мстители находятся в космосе.

Выпуски

Отзывы 
На сайте Comic Book Round Up серия комиксов имеет оценку 8 из 10 на основе 160 отзывов.

Примечания 

Комиксы 2013 года
Сюжетные линии Marvel Comics